(TIGR) est un institut de recherche regroupant de nombreuses organisations de recherche en génomique, fondé en 1992.

En , le TIGR a été fusionné avec d'autres organisations pour former le  (JCVI) :
  (TCAG)
 
 
  (IBEA)

Articles connexes

Liens externes 
  www.jcvi.org - Le site officiel
   www.jcvi.org/reptiles/search.php - La base de données reptiles sur www.jcvi.org
  www.reptile-database.org - La page principale de la base de données reptiles

Génomique
Organisme fondé en 1992